Ингвар (, ) — мужское имя скандинавского происхождения.

В Древней Руси традиционно имя Ингвар(ь) считается повторным заимствованием скандинавского имени Ingvarr, которое, на взгляд некоторых исследователей, в своё время послужило прототипом для ставшего на Руси династическим имени Игорь. Одно из предположений, что этимологическая связь русского Игорь и скандинавского Ingvarr была полностью утрачена и, соответственно, Ингвар(ь) и Игорь уже воспринимались как два совершенно различных имени.

Носители 
 Ингвар Высокий — упсальский властелин, относимый скандинавскими сагами к VI или VIII векам
 Ингвар Путешественник (XI век) — предводитель неудачного похода викингов на Каспий (1036—1042)
 Ингварь Игоревич (ум. 1235) — сын Игоря Глебовича, князь рязанский
 Ингварь Ингваревич (ум. до 1252) — сын Ингвара Игоревича, князь рязанский; его существование подвергается сомнению
 Ингварь Ярославич (ок. 1152—1220) — сын Ярослава Изяславича, князь луцкий, великий князь киевский, князь волынский
 Ингвар (конунг Гардарики)

См. также 
 Родовые имена Рюриковичей

Примечания 

Древнерусские имена скандинавского происхождения
Имена скандинавского происхождения